Błaszczyk oder Blaszczyk ist der Familienname folgender Personen:

 Ewa Błaszczyk (* 1955), polnische Schauspielerin 
 Grzegorz Błaszczyk (* 1953), polnischer Historiker
 Józef Błaszczyk (* 1947), polnischer Segler
 Lucjan Błaszczyk (* 1974), polnischer Tischtennisspieler
 Michael Blaszczyk (* 1959), deutscher Künstler
 Pierre Blaszczyk, siehe DJ Pierre (DJ, 1974) (1974–2012), deutscher Techno-DJ und -Musiker
 Zdzisław Stanisław Błaszczyk (* 1969), polnischer Geistlicher, Weihbischof in Rio de Janeiro